THL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thakhek (Laos)